Beautiful Noise (album), album van Neil Diamond uit 1976
 Beautiful Noise (nummer), het titelnummer van dat album
 Beautiful Noise (televisieserie), een televisieserie uit 2006
 Beautiful Noise (film), een film uit 2014